La bande originale du film  a été publiée le . Elle a été composée par David Newman et interprétée par  sous la direction de Newman lui-même. Selon le réalisateur Joss Whedon, Newman a été recommandé par les responsables de la musique chez Universal quand il a demandé un musicien capable de . La version de  à la guitare acoustique, utilisée pour les crédits de fin du film, est absente de l'album.

Pistes

Notes et références

Références

Bibliographie 
 David Newman - Serenity Original Motion Picture Soundtrack, by Spence D. at IGN.com
 Music in the 'Verse: Firefly and Serenity by Steve Townsley at tracksounds.com

Album musical sorti en 2005
Bande originale de film
Firefly